Egea kan som auktorsförkortning betyda:

 José María Egea Fernández
 José Maria Egea

Robotskapade auktorsförkortningar